Tomo Hafner, slovenski hokejist, * 19. julij 1980, Jesenice.

Hafner je dolgoletni hokejist kluba HK Acroni Jesenice, pri katerem je svojo člansko kariero začel v sezoni 1999/00 in katerega član je večji del svoje kariere, z izjemo sezone 2002/03 pri HK Bled in prvi del sezone 2008/09 pri Bloomington Prairie Thunder v ligi IHL. Z Jesenicami je v sezonah 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2009/10 in 2010/11 osvojil naslov slovenskega državnega prvaka. V začetku sezone 2012/13 je prestopil v HK Triglav Kranj, ki je igral v novoustanovljeni ligi INL, konec novembra 2012 pa v klub Eaters Geleen, ki igra v nizozemski ligi. Sezono 2013/14 je začel pri klubu Team Jesenice, toda ni nastopil na uradnih tekmah, novembra 2013 pa je prestopil v španski CH Jaca. Dve tekmi je odigral za HK Astana v kazahstanski ligi, konec januarja 2014 pa je prestopil v madžarski klub Miskolci JJSE, ki igra v ligi MOL. Pred sezono 2014/15 se je vrnil v Slovenijo v INL klub HK Celje.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih, od tega treh v elitni diviziji. Na svetovnih prvenstvih je odigral devetnajst tekem in dosegel eno podajo.

Tudi njegova oče Edo in brat Milan sta bila hokejista.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 97
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 99/00
|
| 25
| 5
| 10
| 15
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 00
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 16
| 3
| 9
| 12
| +9
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 25
| 5
| 10
| 15
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 7
| 2
| 1
| 3
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 13
| 8
| 6
| 14
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 15
| 7
| 4
| 11
| +3
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 24
| 13
| 12
| 25
|
| 20
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 18
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 5
| 1
| 6
|
| 4
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 26
| 6
| 9
| 15
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 22
| 8
| 9
| 17
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=3|Acroni Jesenice
| Kontinentalni pokal
| 05/06
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 22
| 4
| 7
| 11
|
| 25
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -1
| 6
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 26
| 10
| 10
| 20
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=3|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 54
| 3
| 6
| 9
| +1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga B
| 06/07
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 5
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 37
| 12
| 9
| 21
| +2
| 14
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +3
| 4
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bloomington Thunder
| IHL
| 08/09
|
| 10
| 1
| 3
| 4
| -7
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 24
| 4
| 2
| 6
| -8
| 12
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 54
| 6
| 13
| 19
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 52
| 5
| 15
| 20
|
| 51
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 2
| 4
| 6
|
| 0
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 14
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 48
| 6
| 7
| 13
|
| 26
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 581
| bgcolor="#7FFF00" | 120
| bgcolor="#7FFF00" | 157
| bgcolor="#7FFF00" | 277
| bgcolor="#7FFF00" | -6
| bgcolor="#7FFF00" | 256
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 56
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Bled
Hokejisti Bloomington Prairie Thunder
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti Eaters Geleen
Hokejisti CH Jaca
Hokejisti HK Astana
Hokejisti Miskolci JJSE
Hokejisti HK Celje
Jeseniški športniki